Czachów ist der Name von 

 Czachów (Cedynia), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, historisch Zachow, Landkreis Königsberg in der Neumark
 Czachów (Jasieniec), Ort in der Woiwodschaft Masowien
 Czachów (Ożarów), Ort in der Woiwodschaft Heiligkreuz